Список моллюсков Германии. В данный список включены все сухопутные и пресноводные моллюски Германии. Фауна типа на этой территории включает 391 вид (вместе с подвидами). Из них 69 видов пресноводных брюхоногих и 36 видов двустворчатых. В дикой природе встречаются 8 завезённых видов брюхоногих, из которых 7 видов пресноводные, а 1 сухопутный, и 1 завезённый вид двустворчатых. Представители одного вида класса брюхоногих живут только в теплицах.

Пресноводные брюхоногие 
семейство 

подвид 

семейство 

подвид 
семейство 
 — инвазивный

семейство 

семейство 

семейство 

семейство 

семейство 

семейство 

 =

 =
 =

семейство 

 = — инвазивный
семейство 

 — инвазивный

 — инвазивный

 — инвазивный, только на территории Рейнланда
 — инвазивный

 — инвазивный

Сухопутные брюхоногие 
семейство 
семейство 
семейство 

семейство 

семейство 

семейство 

семейство 

 — инвазивный
семейство

Двустворчатые 
семейство 
семейство 

семейство 

подвид 
подвид 
подвид 

подвид 
подвид 
подвид 
 — инвазивный
семейство 
семейство 

семейство 

семейство 
 =

Синантропные моллюски

См. также 
Список моллюсков Австрии

Примечания 

Германия
Молл